Лартер () — английская фамилия.

Известные носители 
  — британский комик.
  (1858—1911) — австралийский общественный деятель, президент Ассоциации уроженцев Австралии (1892).
 Лартер, Джун — британский игрок в боулз, чемпионка Англии в женских парах (1992) и тройках (1995).
 Лартер, Дуглас — американский звукорежиссёр, лауреат премии «Грэмми» за звукорежиссуру классического альбома (1965).
  (род. 1940) — британский крикетчик, участник Кубка Gillette в составе команды графства Нортгемптоншир.
 Лартер, Клара Этелинда (1847—1936) — британский ботаник.
  (род. 1944) — британский регбист, игрок сборной Англии.
  (ур. Холмс; 1936—1996) — австралийская художница, чьи работы входят в частности в собрание Художественной галереи Нового Южного Уэльса; супруга Ричарда Лартера.
  (1929—2014) — австралийский художник, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Австралии; супруг Пэт Лартер.
  — британский геофизик, обладатель Полярной медали (2009).
  — канадский геохимик, обладатель медали Уильяма Смита (1998), член лондонского Королевского общества (с 2009).
  (род. 1968) — канадский хоккеист, игрок Британской хоккейной лиги в составе клубов «Уитли Уорриорз» и «Дарем Уоспс».
 Лартер, Эли (род. 1976) — американская модель и актриса.